La Superliga 1997-1998 è stata la 7ª edizione del massimo campionato russo di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Occidente

Oriente

Seconda fase

Occidente

Gruppo A

Gruppo B

Oriente

Torneo 5º posto

Playoff

Playoff piazzamento

Playoff scudetto

Poule piazzamento

Spareggio retrocessione/promozione

Formazione vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1997
Pallacanestro nel 1998
1997-1998